El nombre Nueva Escocia puede referirse a:

 Nueva Escocia, provincia de Canadá.
 Nueva Escocia, localidad de Argentina.